Phycorella är ett släkte av svampar. Phycorella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phycorella